Kaiser Ludwig bezeichnet folgende Personen:

 Ludwig der Fromme (778–840), König des Fränkischen Reiches und römisch-deutscher Kaiser
 Ludwig II. (Italien) (825–875), römischer Kaiser und König von Italien
 Ludwig der Blinde (~881/882–928), römischer Kaiser
 Ludwig IV. (HRR) (genannt der Bayer; 1281/1282–1347), Kaiser des Heiligen Römischen Reichs